Амієйра () — португальська власна назва.

Топоніми

Амієйра (Олейруш) — парафія.
 Амієйра (Портел) — парафія.